Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1927 года прошёл 4-5 февраля на стадионе Ратина в Тампере (Финляндия). В нём приняли участие 21 спортсмен. Чемпионом мира стал норвежец Бернт Эвенсен.

Чемпионат второй и последний раз проводился по кардинально новым правилам определения победителя и мест. По-прежнему для получения звания чемпион мира достаточно было выиграть три дистанции, для определения мест в расчёт принимались результаты спортсменов на отдельных дистанциях, выраженные в процентах к мировому рекорду на данной дистанции (при повторении мирового рекорда конькобежец получал 100 баллов, если пробежал на 1% медленнее рекорда — 99 баллов и так далее). Набравший большую сумму очков занимал более высокое место. 

Рекорды мира были на 500 м 43,4 (Оскар Матисен), на 1500 м 2.17,4 (Оскар Матисен), на 5000 м 8.26,5 (Харальд Стрём) и на 10 000 м 17.22,6 (Оскар Матисен).

Результаты 

  * = с падением
  NF = не закончил дистанцию
  NS = не вышел на старт на дистанции

Ссылки  
 Результаты на SchaatsStatistieken.nl

Февраль 1927 года
Спорт в Финляндии в 1927 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Тампере
Чемпионаты мира в Финляндии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)